Flora može značiti

 flora (biljke) (cvjetana), zajednički naziv za biljni svijet, za razliku od faune (životinje)
 Flora (mitologija), boginja u rimskoj mitologiji 
 8 Flora, asteroid
 Flora (ime), osobno ime

Nekoliko gradova nosi ime Flora:
 Flora, Norveška
 Flora, Illinois, SAD
 Flora, Indiana, SAD
 Flora Township, Minnesota, SAD
 Flora, Mississippi, SAD
 Flora (Apayao, Filipini), Filipini